Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Qatar Total Open 2019 der Damen. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 10. Februar 2019 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Doha